Red Eagle steht für:

 Red Eagle (Film) (Originaltitel Black Eagle), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1988  
 Red Eagle, Alternativtitel von Ken Folletts Roter Adler, Roman